El término Área o Áreas puede referirse a:

Física 

 El área geométrica como magnitud de medida de superficie.
 La unidad de superficie denominada área.

Geografía 

 El área biogeográfica es la zona geográfica concreta en la que se registra la presencia de una especie u otro taxón.

Lingüística 

 Un área lingüística es una zona geográfica donde se ha dado difusión o contagio de rasgos gramaticales entre diferentes lenguas.

Moda 

 En moda, un área libre es la superficie que queda al descubierto entre unas medias largas y una minifalda.

Negocios 

 Áreas S.A., empresa de restauración española.

Música 

 Area, grupo italiano de rock formado en los años 1970.